Griscom ist der Familienname folgender Personen:

 John Griscom (1774–1852), US-amerikanischer Pädagoge
 Ludlow Griscom (1890–1959), US-amerikanischer Ornithologe und Botaniker